Лідський повіт — адміністративно-територіальна одиниця на території сучасної Білорусі:

 Лідський повіт — повіт у складі Великого князівства Литовського.
 Лідський повіт — повіт у складі Польської  республіки (1918—1939);
 Лідський повіт — повіт Російської імперії, що в різні часи відносився дл Слонимського намістництва, Литовської, Гродненської та Віленської губернії.